Dzierzgoń bezeichnet folgende geographische Objekte in Polen:
 Dzierzgoń (deutsch Christburg), eine Stadt im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern
 Dzierzgoń, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Dzierzgoń
 Dzierzgoń, eine ehemalige Bahnstation in Dzierzgoń im Powiat Sztumski
 Dzierzgoń (Fluss) (deutsch Sorge), ein Fluss in den Woiwodschaften Ermland-Masuren und Pommern
 Dzierzgoń (See) (deutsch Sorgensee), ein See im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Stary Dzierzgoń